Коимбра (порт. Coimbra) — многозначный термин, топоним.

 Коимбра — город в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета, центр исторической провинции Бейра Литорал. 
 Коимбра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Коимбра — округ в западной Португалии. Округ состоит из 17 муниципалитетов. 
 Герцог Коимбра — аристократический титул королевства Португалия.
 Графство Коимбра — феодальное владение на Пиренейском полуострове с центром в городе Коимбра.

Персоналии 
 Антунес Коимбра, Артур (более известный как Зи́ко; род. 1953) — бразильский футболист и футбольный тренер.
 Антунес Коимбра, Эдуардо (Эду; род. 1947) — бразильский футболист и футбольный тренер.
 Аугушту де Коимбра (1847—1889) — португальский инфант, герцог де Коимбра.
 Жайме де Коимбра или Португальский (1433—1459) — португальский инфант.
 Жуан де Коимбра (1431—1457) — португальский инфант, номинальный герцог де Коимбра, титулярный князь Антиохии, рыцарь ордена Золотого руна.
 Изабелла де Коимбра (1432—1455) — португальская инфанта.
 Коимбра, Кристиан (род. 1988) — боливийский футболист, защитник клуба «Блуминг» и сборной Боливии.
 Коимбра, Леонарду (1883—1936) — португальский философ и политик.
 Коимбра, Эстасиу (1872—1937) — бразильский адвокат и политик, вице-президент Бразилии в 1922—1926 годах.

См. также 
 Большая Коимбра — городская агломерация в Португалии, включающая в себя город Коимбра и прилегающие к нему промышленные города-спутники.